Het chemisch element samarium (Sm), met een atoommassa van 150,36(2) u, bezit 5 stabiele isotopen: 144Sm, 149Sm, 150Sm, 152Sm en 154Sm, waarvan de voorlaatste het meest abundant is (ongeveer 26,75%). Daarnaast komen ook 2 radio-isotopen in de natuur voor: 147Sm en 148Sm, met een respectievelijke halfwaardetijd van 106 miljard en 7 biljard jaar. De overige 30 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halfwaardetijd (de meeste minder dan een seconde). Op Aarde komen ook sporen voor van de radio-isotoop 146Sm, die een halfwaardetijd van 103 miljoen jaar bezit en via α-verval in de stabiele isotoop neodymium-142 overgaat.

De kortstlevende isotoop van samarium is 165Sm, met een halfwaardetijd van ongeveer 200 milliseconden. De langstlevende is 148Sm, met een halfwaardetijd van 7 biljard jaar.

Overzicht

Overzicht van isotopen per element